Luksemburg:
 Hamm – dzielnica Luksemburga

Niemcy:
 Hamm – dzielnica Hamburga
 Hamm – dzielnica Düsseldorfu
 Hamm – miasto na prawach powiatu w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia
 Hamm – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Eifel Bitburg-Prüm
 Hamm (Sieg) – gmina związkowa w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Altenkirchen
 Hamm (Sieg) – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Altenkirchen
 Hamm am Rhein – gmina w kraju związkowym Nadrenia Palatynat, w powiecie Alzey-Worms

Osoby:
 Ed Hamm – amerykański lekkoatleta
 Jon Hamm – amerykański aktor
 Mary Zorn-Hamm – amerykańska łuczniczka
 Mia Hamm – amerykańska piłkarka
 Stu Hamm – amerykański gitarzysta basowy

Zobacz też:
 Hamm AG
 HSG Ahlen-Hamm